Velits ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Velits (* 1985), slowakischer Radrennfahrer
 Peter Velits (* 1985), slowakischer Radrennfahrer